Dieter Hecking est un footballeur allemand, né le  à Castrop-Rauxel.

Il a entraîné le VfL Wolfsburg de 2013 à 2016. Il avait précédemment entraîné le FC Nuremberg de 2009 à 2012 et le Hannover 96 de septembre 2006 à août 2009. Il entraîne actuellement le Hambourg SV.

Biographie 

Il devient en juillet 2020 le directeur sportif du 1.FC Nürnberg.

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur 

Quelques mois après sa prolongation, il quitte sa fonction d'entraineur du Borussia Mönchengladbach à l'été 2019.

Statistiques

Statistiques d'entraîneur 
Mis à jour le .

Palmarès comme entraineur 
 Coupe d'Allemagne : 2015

Notes et références

Liens externes 

 
 

Footballeur allemand
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Joueur du Waldhof Mannheim
Joueur du SC Paderborn 07
Joueur du Hanovre 96
Joueur de l'Eintracht Brunswick
Entraîneur allemand de football
Entraîneur de l'Alemannia Aix-la-Chapelle
Entraîneur du Hanovre 96
Entraîneur du 1. FC Nuremberg
Entraîneur du VfL Wolfsburg
Entraîneur du Borussia Mönchengladbach
Entraîneur du Hambourg SV
Naissance en septembre 1964
Naissance à Castrop-Rauxel